Le terme « chevrotin » peut faire référence à :
 le chevrotin, fromage français ;
 le chevrotin, juvénile du chevreuil ;
 le chevrotin, peau de chevreau ou de chevreuil ;
 les chevrotins, synonyme des chevrotains ;
 le chevrotin, synonyme du chevret.

Voir aussi 

 Chevrotain
 Chevrotine
 Chevrotaine
 Chevreau